Трка на 5.000 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржана је 10. и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинг 2015. бранила је Алмаз Ајана из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 атлетичарки из 18 земаља.

  (3)
  (2)
  (4)
  (2)
  (2)
  (3)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 2017. године (3. август 2017.) 
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорд
| Вивијан Јепкемои Черијот 
| 
| 14:26,17
| Рио де Жанеиро, Бразил
| 19. август 2016.
|-
| Светски рекорд
| Тирунеш Дибаба 
| 
| 14:11,15
| Осло, Норвешка
| 6. јун 2008.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Алмаз Ајана 
| 
| 14:26,83
| Пекинг, Кина
| 30. август 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Хелен Онсандо Обири 
| 
| 14:18,37
| Рим, Италија
| 8. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Лилија Шобухова 
| 
| 14:23,75
| Казањ, Русија
| 19. јул 2008.
|-
| Северноамерички рекорд
| Шенон Ровбери 
| 
| 14:38,92
| Брисел, Белгија
| 18. септембар 2016.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Симоне да Силва
| 
| 15:18,85
| Сао Паоло, Бразил
| 20. мај 2011.
|-
| Афрички рекорд 
| Тирунеш Дибаба || 
| 14:11,15
| Осло, Норвешка
| 6. јун 2008.
|-
| Азијски рекорд
| Ђијанг Бо
| 
| 14:28,09| Шангај, Кина
| 23. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Кимберли Смит
| 
| 14:39,89(д)1
| Њујорк, САД
| 27. фебруар 2009.
|}1 Рекорд постигнут у дворани Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2017. године у 18:30 (1) и 18:56 (2) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. У финале су се пласирале пет првопласиране из сваке групе (КВ) и пет на основу резултата (кв)'''.,,

Финале 
Такмичење је одржано 13. августа 2017. године у 19:35 по локалном времену.,

Пролазна времена у финалној трци

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном